Соколиный — название нескольких географических объектов:
 Соколиный — заказник в Минском районе Минской области Республики Беларусь.
 Соколиный — посёлок в Любимском районе Ярославской области Российской Федерации.